Григо́рий (Гирша) Я́ковлевич Брук ( или Цви Брук 1869, Чернигов — 1922, Берлин) —  российский общественный и политический деятель, врач.

Биография 
Родился в 1869 году в Чернигове в состоятельной семье. Его отец был путейным инженером.

В 1887 году Гирша Брук окончил Черниговскую гимназию, в которой учился с 1874 года. Собирался ехать в османскую Палестину, но родители уговорили его отказаться от этой идеи. Он поступил на медицинский факультет Киевского университета, и в 1893 году окончил его. Имел медицинскую практику в Гомеле, а с начала XX века в Витебске.

Сионизм 

Брук был горячим сторонником сионистской идеи, он выступал на четырёх сионистских конгрессах в начале века, организовывал съезды сионистов в России.  На 2-ом сионистском конгрессе он был избран в Комитет по надзору за порядком. Брук был одним из десяти российских евреев, избранных в Постоянный комитет 3-го Сионистского конгресса (1899). На этом конгрессе избран в Генеральный совет Всемирной сионистской организации. В 1902 году был руководителем подготовки и участником 1-го Всероссийского сионистского съезда в Минске. В 1905 году был одним из создателей Союза для достижения полноправия еврейского народа в России. С 1901 по 1906 занимал пост общественного (или казённого) раввина Витебска (избираемая должность для представительства общины в правительственных учреждения). Впоследствии, видимо, временно вышел из Сионистской организации России, однако не отказавшись от сионистских идеалов. Причиной бало  несогласие Г. Я. Брука с господствовавшим мнением, что сионисты должны выступать в качестве самостоятельной партии по всем вопросам внутренней и внешней еврейской жизни. Когда он, вернулся в организацию неизвестно.

В Государственной Думе 
С 1905 года — член партии кадетов. В феврале — марте 1906 года — редактор газеты «Витебская жизнь», издававшейся присяжным поверенным Феликсом Држевинским. В 1906 году он был избран депутатом 1-й Государственной думы от Витебска.

10 июля 1906 года в Выборге подписал «Выборгское воззвание» и был осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения — приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права баллотироваться на любые выборные должности. Лишён также должности общественного раввина. Наказание отбывал в Петербургской тюрьме «Кресты», одновременно и в одном корпусе с В. Д. Набоковым. Об условиях в «Крестах» Набоков в письмах к жене сообщал следующее:

Член Великого востока народов России 
В конце 1914 года в Витебске А. М. Колюбакин, проезжая на фронт, создал витебскую ложу ВВНР. Учредительное заседание ложи прошло на квартире А. О. Волковича на Соборной улице. Волкович, как и Брук, был депутатом первой Государственной думы, подписавшим Выборгское воззвание. По имеющимся данным Г. Я. Брук был членом ложи с момента её основания. В 1915 или 1916 годах по делам ложи в Витебск приезжал А. Ф. Керенский, адвокат, член IV Государственной Думы, позднее председатель Временного правительства. C лета 1916 года Керенский занимал должность Генерального секретаря Верховного совета Великого востока народов России.

Эта ложа в Витебске функционировала вплоть до 1916 года.

Эмиграция в Палестину 

В 1920 эмигрировал в Палестину. В 1921 году он был избран делегатом от земли Израиля на 12-м Сионистском Конгрессе. В 1922 выехал для лечения в Берлин, где и умер после неудачной операции. Похоронен на кладбище Вейсензее. По воспоминаниям Брайнина, портрет доктора Брука украшал дом Иегуды Пэна в 1920-е годы, уже после смерти сионистского лидера

Улица в Тель-Авиве носит его имя.

Семья 
 Брат — Авраам (Абрам) Яковлевич Брук (1866—конец 1940-х) после войны был директором глазной лечебницы в Гомеле.
 Сестра — Софья (Сара) Яковлевна (1880—1980), офтальмолог, замужем за известным хирургом А. Д. Бирштейном (1865—31.08.1922), их сыновья — зоолог Я. А. Бирштейн (1911—1970), специалист по ракообразным, профессор МГУ, и художник М. А. Бирштейн  (1914—2000). По поручению брата Григория Софья Яковлевна 2 сентября 1907 г из Лиепая (Латвия) на пароходе Moskwa сопровождала в США группу еврейских эмигрантов.
 Сестра —  Люба (официальное имя, возможно другое) эмигрировала в Палестину до революции, замужем за крупным инженером Касселем, один сыновей Яков начальник порта в Хайфе в 1940-х.
 Брат — Павел Яковлевич, председатель банка в Харькове, эмигрировал в Париж.
 Брат — Наум Яковлевич пропал без вести во время эвакуации в 1941 г., отстал от поезда.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — : Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 68. — ISBN 978-5-8243-1031-3.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — : Тип. Товарищества И. Д. Сытина. — 1906. — С. 23.

Ссылки 
 Российская еврейская энциклопедия
 

Общественные деятели Российской империи
Выпускники медицинского факультета Киевского университета Св. Владимира
Медики Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты
Персоналии:Сионизм
Делегаты Всемирных сионистских конгрессов
Деятели еврейских общественных организаций
Выпускники Черниговской гимназии
Раввины Российской империи

Члены Великого востока народов России